Luis Mariani puede hacer referencia aː

Luis Leandro Mariani. Compositor y organista español.
Luis Mariani Jiménez. Dibujante, caricaturista y editor español.
Luis Mariani. Fabricante de bandoneones argentino.